Whigham (Georgia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 H.J. Whigham, Amerikaans golfer
 Oliver Haydn Whigham III (1943), Amerikaans componist
 Shea Whigham (1969), Amerikaans acteur